Gil Vicente Futebol Clube ist ein Fußballverein aus Portugal, dessen Team von 2011 bis 2015 in der Primeira Liga spielte und neuerlich seit der Saison 2019/2020. Er wurde 1924 gegründet und ist in Barcelos – im Norden Portugals – beheimatet. Er trägt den Namen des Dramaturgen Gil Vicente, nach dem das Theater in Barcelos benannt war, in dessen Nähe die Gründer Fußball spielten. Das Heimstadion heißt Estádio Cidade de Barcelos und bietet Platz für 12.504 Zuschauer. Die Vereinsfarben sind Rot und Blau.

Geschichte 
Der erste Aufstieg in die höchste Portugiesische Fußballliga gelang 1990, wo der Verein sich gut etablierte. 1997 folgte ein Abstieg in die Zweite Liga. 1999 konnte Gil Vicente aber erneut als Meister der Segunda Liga aufsteigen. Am Ende der Saison 2005/06 erfolgte der Zwangsabstieg aufgrund des Einsatzes eines vertragslosen Spielers. Im Jahr 2011 kehrte der Verein wieder in die Primeira Liga zurück. Am Ende der Saison 2014/15 stieg der Club wieder in die Zweite Liga ab und am Ende der Saison 2017/18 erfolgte ein erneuter Abstieg in die dritthöchste Liga Portugals. Zur Saison 2019/20 hin wurde der Club direkt von der dritten in die höchste Liga Portugals (Primeira Liga) promoviert, da ein Rekursgericht im Jahr 2016 den 2006 erfolgten Zwangsabstieg für rechtswidrig und somit nichtig erklärt hatte.

Bei diesem Fußball-Club spielten in jungen Jahren Spieler wie Paulo Martins Alves, später bei Sporting Lissabon, und Nuno Capucho. Auch der später beim FC Porto erfolgreiche jugoslawische Spieler Ljubinko Drulović kam vom Club aus Barcelos.

Kurioses 
Der Verein wurde einige Zeit von Ordensbrüdern geleitet und in der Saison 1974/75 von dem Pfarrer José Maria Furtado aus einer finanziellen Krise geführt.

Der Club wurde in der Saison 2006/07 in die zweite Liga strafversetzt. Als Grund für den Zwangsabstieg wurde der Einsatz des Spielers Mateus Galiano da Costa ohne einen rechtsgültigen Vertrag angegeben.

Europapokalbilanz

Spieler 
   Júnior Caiçara (2010–2012)

Weblinks 
 Offizielle Website (portugiesisch)

Einzelnachweise 

Portugiesischer Fußballverein
Sport (Barcelos)
Gegründet 1924